Kızılbaş ist mehrdeutig:
 Zur Bedeutung im Kontext mit Iran, Aserbeidschan und Afghanistan siehe Kizilbasch
 Zur (meist pejorativ empfundenen) Bedeutung in der Türkei und den Gebieten des ehemaligen Osmanischen Reiches siehe Aleviten